O nome Krovanh foi dado a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico Noroeste.
 Tufão Krovanh (2003) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 2 na escala de furacões de Saffir-Simpson que atingiu o norte das Filipinas, o sul da China e o norte do Vietnã, provocando mais de 200 milhões de dólares em prejuízos somente na China.
 Tempestade tropical Krovanh (2009) - tempestade tropical com intensidade equivalente a um furacão de categoria 1 na escala de furacões de Saffir-Simpson que seguiu paralelamente à costa leste do Japão. Apenas danos mínimos.

Desambiguação